John Robbins House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 John Robbins House (Connecticut), NRHP-ID 88001526
 John Robbins House (Massachusetts), NRHP-ID 03000682